Last Thing on My Mind (Bananarama), een single van Bananarama uit 1992, o.a. gecoverd door Steps in 1998
 Last Thing on My Mind (Ronan Keating), een single van Ronan Keating en LeAnn Rimes uit 2004
 The Last Thing on My Mind (Tom Paxton), een nummer uit 1964 gezongen door Tom Paxton (en door veel artiesten gecoverd, zoals Chris de Burgh, Joe Dassin, Neil Diamond en Porter Wagoner)
 The Last Thing on My Mind (Patty Loveless), een single van Patty Loveless uit 2000